Die 1. fotbalová liga 1973/74 war die 43. Spielzeit der höchsten tschechoslowakischen Spielklasse im Fußball der Männer. Die Saison begann am 10. August 1973 und endete am 12. Juni 1974.

Meister wurde Slovan ChZJD Bratislava.

Modus 
Die 16 Mannschaften spielten im Verlauf der Saison zweimal gegeneinander; einmal zu Hause und einmal auswärts. Somit bestritt jede Mannschaft 30 Spiele. Die zwei letzten Teams stiegen ab.

Vereine

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Torschützenliste

Weblinks 
Czechoslovakia 1945–1993 auf rsssf.com

Einzelnachweise 

1973/74
Fußballsaison 1973/74